Антониу-Гонсалвис ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сеньор-ду-Бонфин. Население составляет 6532 человека на 2006 год. Занимает площадь 316,131 км². Плотность населения — 20,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.722.169,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.091,84 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,620 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия